Cătălina ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cătălina (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Cătălina (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș

Cătălina bezeichnet:
 Cătălina (Vorname), ein weiblicher Vorname